Eichbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Eichbach (Aulhausener Bach), linker Oberlauf des Aulhausener Bachs (zum Mittelrhein bei Assmannshausen) bis unterhalb von Aulhausen, beide Orte zur Stadt Rüdesheim am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Eichbach (Elsoff), rechter Zufluss der Elsoff nach Wunderthausen (Stadt Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Eichbach (Grundheckerbach), linker Zufluss des Grundheckerbachs (zur Pfrimm) nach dem Walzhof von Börrstadt, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Eichbach (Hahle), linker Zufluss der Hahle in Teistungen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Eichbach (Murr), rechter Zufluss der Murr nach Kirchberg an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichbach (Rannachbach), rechter Zufluss des Rannachbachs (zum Rötschbach) bei Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eichbach (Schlierbach), rechter Zufluss des Schlierbachs (zur Röhlinger Sechta) bei Neunstadt, Stadtteil Röhlingen (Ellwangen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eichbach (Schiltach), linker Zufluss der Schiltach in Tennenbronn (Stadt Schramberg), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Eichbach (Simmerbach), rechter Zufluss des Simmerbachs zwischen Kisselbach und seiner Kesselhannesmühle, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eichbach (Weibersbach), rechter Quellbach des Weibersbachs bis Albstadt (Stadt Alzenau), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Eichbach (Zeegenbach), linker Zufluss des hier Strullendorfer Bach genannten Zeegenbachs oder Ziegenbachs nach Leesten (Gemeinde Strullendorf), Landkreis Bamberg

Ort:
 Eichbach, deutscher Name von Komorniki (Powiat Polkowicki), Polen 

Siehe auch:
 Aichbach
 Eichach
 Eichelsbach
 Eichenbach (Begriffsklärung)
 Eichgraben (Begriffsklärung)
 Eichklinge